Zaweta (kurdiska Zawîte,زاویته, arabiska زاویته) är en liten stad i provinsen Dahuk i norra Irak. Zaweta är beläget 16 kilometer öster om staden Dahuk. 

Orter i Dahuk (provins)